O Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 1967 foi a 34ª edição do torneio, disputada entre os dias 18 e 29 de março de 1967 em Viena, Áustria. Pelo quinto ano seguido, a União Soviética venceu o torneio.

Campeonato Mundial Grupo A (Áustria)

Fase Final

Campeonato Mundial Grupo B (Áustria)

Fase Final

Campeonato Mundial Grupo C (Áustria)

Fase Final

Referências
 

Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo
1967 no hóquei no gelo